Zwangsvollstrecker steht für:
 Zwangsvollstrecker, jemand, der gemäß Zwangsvollstreckungsrecht eine Zwangsvollstreckung vollzieht
 Die Zwangsvollstrecker, englische Dokuserie